Перша ліга СРСР з футболу 1984 — чотирнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Факел» (Воронеж). Чемпіонат тривав з 8 квітня по 4 листопада 1984 року.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Результати

Призери 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі.

 «Факел»: Андрій Ширяєв, Володимир Меровщиков, Віктор Лосєв, Олег Осипов, Сергій Савченков, Андрій Шашкін, Микола Анненков, Оганез Мхітарян, Геннадій Сошенко, Володимир Соколов, Анатолій Власов, Олександр Мінаєв, В'ячеслав Мурашкінцев, Віктор Пімушин. Тренер — Віктор Мар'єнко.

 «Торпедо»: Джунглі Ткебучава, Важа Куртанідзе, Самсон Пруїдзе, Георгій Тавадзе, Тамаз Костава, Георгій Дочія, Отар Коргалідзе, Костянтин Кереселідзе, Гоча Джохадзе, Реваз Буркадзе, Нугзар Тварадзе, Василь Шенгелія, Гурам Васадзе, Мераб Мегреладзе, Олександр Квернадзе. Тренер — Гіві Нодія.

 СКА «Карпати»: Ельхан Расулов, Володимир Журавчак, Анатолій Саулевич, Володимир Сиверін, Володимир Буняк, Новруз Азімов, В'ячеслав Лендєл, Юрій Дубровний, Іван Гамалій, Віктор Рафальчук, Олександр Кулішевич, Володимир Дикий, Богдан Бандура, Григорій Батич. Тренер — Микола Самарін.

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1984 
 Перша ліга - 1984   
 Soviet Union 1984  
 Чемпіонат 1984  

84
СРСР